Строкова:

 Строкова — село, входит в Переяслав-Хмельницкий район Киевской области Украины.
 Строкова, Александра Тимофеевна (1896—1967) — звеньевая колхоза имени Мичурина Алтайского района Алтайского края, Герой Социалистического Труда.
 Строкова, Вера Сергеевна (род. 1985) — актриса московского театра «Мастерская П. Фоменко».
 Строкова, Екатерина Николаевна (род. 1989) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в метании диска.
 Строкова, Елена Викторовна (род. 1976) — депутат Госуларственной Думы 7 созыва.